Film-/Fernseh-Abkommen oder Film-Fernseh-Abkommen steht für:

 Film-Fernseh-Abkommen in Deutschland, siehe Filmförderungsanstalt
 Film-/Fernseh-Abkommen (Österreich)